Malicorne je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Malicorne (Allier) – obec v departementu Allier
 Malicorne (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Malicorne-sur-Sarthe – obec v departementu Sarthe

Externí odkazy